Ракитное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Ракитное — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Ракитное — село в Ивановском районе Амурской области.
 Ракитное — посёлок в Ракитянском районе Белгородской области.
 Ракитное — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Ракитное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Ракитное — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Ракитное — посёлок в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Ракитное — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Ракитное — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Украина 
 Ракитное — село в Овручском районе Житомирской области.
 Ракитное — посёлок городского типа в Киевской области, административный центр Ракитнянского района.
 Ракитное — село в Яготинском районе Киевской области.
 Ракитное — село в Бусском районе Львовской области.
 Ракитное — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Ракитное — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Ракитное — село в Рокитновском районе Ровненской области.
 Ракитное — село в Конотопском районе Сумской области.
 Ракитное — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Ракитное — село в Первомайском районе Харьковской области.
 Ракитное — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Ракитное — село в Новоселицком районе Черновицкой области.
 Ракитное — село в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Рокитне — село в Яворовском районе Львовской области Украины.
 Рокитное (значения)